Física: Cd abreviatura de candela.
 Informàtica: Cd (ordre), ordre usada per a canviar de directori als sistemes Unix.
 Química: Cd símbol del cadmi.
 Tecnologia: CD és l'abreviació més usada de disc compacte.
 Sintaxi: CD són les sigles de complement directe.